Хворостово — название населённых пунктов.

Россия 
 Хворостово — деревня в Золотухинском районе Курской области.
 Хворостово — деревня в Фатежском районе Курской области.
 Хворостово — деревня в Гдовском районе Псковской области.
 Хворостово — деревня в Носовской волости Пыталовского района Псковской области.
 Хворостово — деревня в Скадинской волости Пыталовского района Псковской области.
 Хворостово — деревня в Краснинском районе Смоленской области.
 Хворостово — деревня в Бологовском районе Тверской области.

Украина 
 Хворостово — село в Валковском районе Харьковской области.